Memoriał im. Łukasza Romanka 2012 – 6. edycja corocznego turnieju żużlowego, poświęconego pamięci zmarłego tragicznie żużlowva Łukasza Romanka. W turnieju zwyciężył Polak Andreas Jonsson.

Wyniki 
Rybnik, 5 maja 2012
NCD: Andreas Jonsson - 63,44 w wyścigu 4
Sędzia: Marek Wojaczek

Bieg po biegu
 [66,82] Jamroży, Hampel, Iversen, Chromik
 [66,79] Gollob, Woffinden, Allen, Gomólski
 [66,94] Crump, Batchelor, Bogdanovs, R.Fleger
 [63,44] Jonsson, Miedziński, Mitko, K.Fleger
 [66,20] Jonsson, Gollob, Bogdanovs, Hampel
 [66,08] Iversen, Allen, Batchelor, K.Fleger
 [66,94] Woffinden, Chromik, Miedziński, R.Fleger
 [66,82] Jamroży, Crump, Mitko, Gomólski
 [66,58]Hampel, Allen, Mitko, R.Fleger
 [65,99]Iversen, Crump, Gollob, Miedziński
 [68,01]Gomólski, Chromik, Bogdanovs, K.Fleger
 [66,54]Jonsson, Woffinden, Jamroży, Batchelor
 [66,55] Hampel, Woffinden, Crump, K.Fleger
 [66,36] Iversen, Jonsson, R.Fleger, Gomólski
 [67,08] Gollob, Batchelor, Chromik, Mitko
 [66,98] Miedziński, Bogdanovs, Jamroży, Allen
 [67,15] Hampel, Batchelor, Miedziński, Gomólski
 [67,45] Woffinden, Bogdanovs, Iversen, Mitko

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2012
2012 w sporcie żużlowym
2012 w polskim sporcie